Börsenverein nennen sich folgende Vereinigungen 
 Börsenverein der Deutschen Buchhändler (1825–1990), ein Interessenverband der deutschen Buchhändler und Verleger 
 Börsenverein des Deutschen Buchhandels, eine Arbeitsgemeinschaft deutscher Verleger- und Buchhändler-Verbände 

Siehe auch:
 Bundesverband der Börsenvereine an deutschen Hochschulen, eine studentische Vereinigung, die sich mit den Themen Börse und Kapitalmarkt beschäftigt